husky syberyjski – rasa psów zaprzęgowych.
 operacja „Husky” – kryptonim alianckiej inwazji na Sycylię w lipcu 1943, podczas II wojny światowej
 Husky – polski zespół muzyczny
 Hillman Husky – brytyjski samochód osobowy, produkowany 1954–1970

Pojazdy wojskowe:
 Husky – brytyjski samochód opancerzony, odmiana pojazdu International MXT-MV konstrukcji amerykańskiej
 Husky – kanadyjski wóz zabezpieczenia technicznego
 Husky VMMD – południowoafrykański wóz saperski

Lotnictwo:
 Aviat A-1 Husky – amerykański samolot cywilny
 Beagle Husky – brytyjski samolot cywilny
 Fairchild F-11 Husky – kanadyjski samolot cywilny